Федоришин Василь Петрович (1981) — український борець вільного стилю, срібний призер Олімпійських ігор, призер чемпіонатів світу, триразовий чемпіон Європи.
 Федоришин Микола Іванович (1981—2016) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Федоришин Мирон Семенович (1944) — український мовознавець, сходознавець, перекладач з японської, англійської, французької мов.
 Федоришин Остап Васильович (1946) — український режисер, заслужений діяч мистецтв України, директор Львівського естрадного театру «Не журись».
 Федоришин Петро Степанович (1949) — український спортивний діяч, заслужений журналіст України.
 Федоришин Ярослав Васильович (1955-2020) — український театральний діяч, режисер, актор, заслужений діяч мистецтв України, засновник та художній керівник Львівського академічного духовного театру «Воскресіння», директор Міжнародного театрального фестивалю «Золотий Лев».

Див. також 
 Федорішин Микола Володимирович (1977—2016) — український футболіст, півзахисник.

Українські прізвища